Чемпионат Кипра сезона 2011/12 годов — 74-й Чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 14 команд. Победителем турнира стал клуб АЕЛ из Лимасола.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

|}

Участники

Первый раунд

Турнирная таблица

Результаты матчей

Второй раунд

Плей-офф за чемпионство

Результаты матчей

Плей-офф за 5—8 места

Результаты матчей

Плей-офф за выбывание

Результаты матчей

Бомбардиры 
Источник: Cyprus Football Association''

Ссылки 
 Чемпионат Кипра по футболу 2011/2012 (RSSSF)

2011/2012
Футбол в Европе в 2011 году
Футбол в Европе в 2012 году
Спорт на Кипре в 2011 году
Спорт на Кипре в 2012 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2011/2012